Видое Жаркович (; 10 июня 1927, дер. Недажно, Плужине, Королевство сербов, хорватов и словенцев — 29 сентября 2000, Белград, Союзная Республика Югославия) — югославский черногорский государственный деятель, председатель президиума ЦК Союза коммунистов Югославии (1985—1986).

Биография 
Окончил высшую Военно-морскую академию и Высшую школу политических наук. Член СКЮ с 1943 года. Участник национально-освободительной борьбы с 1941 года. Был одним из самых молодых солдат Первой пролетарской бригады. Контр-адмирал.

В послевоенное время занимал должности члена политотдела ВМФ Югославии, ответственным политработником Югославской народной армии, секретарем ЦК Союза коммунистов Черногории.
 1967—1969 гг. — председатель Исполнительного Вече,
 1969—1974 гг. — председатель Президиума Скупщины Социалистической Республики Черногория.
 1984 г. — председатель ЦК Союза коммунистов Черногории,
 1985—1986 гг. — председатель президиума ЦК Союза коммунистов Югославии,
 до 1989 г. — член Президиума ЦК СКЮ.

Дважды входил в Президиум СФРЮ: в 1971—1984 как представитель Черногории, в 1985—1986 как председатель ЦК СКЮ по должности.

Имел воинское звание контр-адмирала.

Награды и звания 

Герой Социалистического Труда СРЮ.

Большой крест ордена Британской империи (1972).

Источники 
Историјски лексикон Црне Горе. Вијести, Подгорица 2006.

Политики XX века
Правители XX века
Правители Европы XX века
Председатели Президиума ЦК СКЮ
Члены Президиума СФРЮ
Югославские партизаны
Коммунисты Черногории
Адмиралы Югославии
Председатели Скупщины Социалистической Республики Черногории
Премьер-министры Черногории